А́шер Бра́ун Дюран (также Дьюра́нд ; 1796, Мейплвуд, Нью-Джерси — 1886, Мейплвуд) — американский художник, график и иллюстратор.

Биография 
Ашер Дюран был первым американским художником, писавшим пейзажи на природе. Брат гравёра Сайруса Дюрана (1787—1868), а также ювелира и гравёра Джона Дюрана (1792—1820). Родился в семье часовщика и серебряных дел мастера, восьмым из 11 детей в семье.

В 1812—1817 годах учился на гравёра. В 1823 году выгравировал Декларацию Независимости по картине Джона Трамбулла, что создало ему репутацию одного из талантливейших гравёров страны. А. Дюран был одним из основателей нью-йоркской Национальной Академии Дизайна в 1825 году, был президентом этой Академии в 1845—1861 годах. Как художник Дюран вначале больше интересовался графикой, затем — приблизительно с 1830 года — масляной живописью. В 1837 году он, в сопровождении своего друга, Томаса Коула, совершает путешествие по Анирондакским горам, после чего начинается увлечение Дюрана пейзажем. Ежегодно летом он отправляется на эскизы в Анирондак, Кэтскиллс или нью-хэмпширские Уайт-Маунтинс, откуда привозит сотни набросков карандашом и масляной краской. Эти работы позднее были отнесены к так называемой Школе реки Гудзон.

В мае 2005 года на аукционе в Нью-Йорке за полотно А. Б. Дюрана «Родственные души», написанное в 1849 году, в память о Томасе Коуле, умершем годом ранее, было уплачено около  долларов. В 2007 в Бруклинском музее состоялась выставка работ художника, на которой были представлены более  полотен.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Smithsonian Institution, Asher B. Durand Biography
 White Mountain paintings by Asher Brown Durand
 Biography of Asher Brown Durand on White Mountain Art & Artists
 Artcyclopedia: Paintings in Museums and Public Art Galleries
 Art Archive — Asher Brown Durand
 New York Historical Society — Lee A. Vedder, Luce Curatorial Fellow in American Art
 "Property and Progress: Antebellum Landscape Art and Property Law
 Reynolda House Museum of American Art
 Art and the empire city: New York, 1825—1861, an exhibition catalog from The Metropolitan Museum of Art (fully available online as PDF), which contains extensive material on Durand (see index)
 American paradise: the world of the Hudson River school, an exhibition catalog from The Metropolitan Museum of Art (fully available online as PDF), which contains material on Durand (see index)

Художники США
Художники школы реки Гудзон